Alessandra Martines (1963-), actrice et danseuse franco-italienne ;
 Joachim Martinès de Pasqually (1727(?)-1774), thaumaturge, un voyageur et ésotérique d'origine incertaine ;
 Joan Martines (?-1591) cartographe et cosmographe
 Marianne de Martines (1744-1812), chanteuse, pianiste et compositrice viennoise d'origine espagnole.
Patronyme hispanique